Waring ist der Familienname folgender Personen:
 Edward Waring (1736–1798), englischer Mathematiker
 Fred Waring (1900–1984), US-amerikanischer Musiker und Bandleader
 George Waring (1925–2010), britischer Schauspieler
 Jean Waring (* um 1935), kanadische Badmintonspielerin
 Laura Wheeler Waring (1887–1948), US-amerikanische Künstlerin und Pädagogin
 Marilyn Waring (* 1952), neuseeländische Politikerin und Feministin
 Pegot Waring  (1909–1983), US-amerikanische Bildhauerin
 Rob Waring (* 1956), US-amerikanischer Schlagwerker und Komponist
 Virginia Waring (1916–2013), US-amerikanische Pianistin

Waring ist der Name folgender

Orte:
 Waring (Texas), Vereinigte Staaten

geografischer Objekte:
 Waring Bluff, Felsenkliff im Viktorialand, Antarktika
 Waring Rocks, Klippen vor Südgeorgien, Südatlantik

Siehe auch:
 Waringsches Problem
 Wearing
 Währing (Begriffsklärung)